El Rio ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Rio (Arizona), im Pima County
 El Rio (Kalifornien), im Ventura County
 El Rio Colonia, im Hidalgo County, Texas
 El Rio Estates, im Shasta County, Kalifornien
 El Rio Hondo, im Chaves County, New Mexico
 El Rio Villa, im Yolo County, Kalifornien

in Puerto Rico
 El Río Barrio, in Las Piedras

Siehe auch:
 Del Rio
 Del Río